Khad ist der traditionelle Name von zwei Sternen:

Die Abkürzung KhAD steht (nach der englischen Umschrift) für

 Chidamāt-i Ittilā’āt-i Dawlati, den afghanischen Inlandsgeheimdienst

Siehe auch:

 KAD
 Kat

Abkürzung